A 2010-es rali-világbajnokság volt a 38. rali vb szezon. 2010. február 14-én vette kezdetét Svédországban, és november 14-én, Walesben fejeződött be.

Új szabályok 
Új pontrendszer lépett életbe, az eddigi első nyolc helyezett helyett most az első tíz versenyző kap pontot a következő elosztásban: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

Versenynaptár 
A 2010-es versenynaptárból kikerült az ír, norvég, ciprusi, argentin, szardíniai, lengyel, ausztrál és a katalán helyszín, és visszatér a svéd, mexikói, jordán, török, új-zélandi, bulgáriai, német, japán és a francia futam.

Csapatok és versenyzők

J-WRC

P-WRC

SWRC

Versenyek

Világbajnokság állása

Versenyzők

Gyártók

JWRC 

† Törölték a helyezését.

SWRC 

† Tuohino nem fejezte be szezont költségvetési hiány miatt, ezért az FIA kivette a bajnokságból.

WRC Cup S2000 Csapat bajnokság

PWRC

Források 

 WRC hivatalos honlapja

2010
Ralivilagbajnoksag